26-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 6 по 15 июня 2003 года в городе Крань (Словения).

Формат турнира 
Турнир проводился в два этапа по круговой системе:

Первый этап состоял из 2 групп по 6 команд. Первые четыре команды проходили в четвертьфинал; команды занявшие 5 места играли матч за 9 место; команды занявшие последние места играли в матче за 11 место.

На втором этапе происходил розыгрыш олимпийской системы плей-офф. Команды проигравшие свои матчи в четвертьфинале играли в «турнире за 5-8 места» — за 7 и 5 место. Проигравшие команды в полуфиналах играли матч за 3 место, а победители играли в финальный матч.

Все эти критерии турнира входят в олимпийскую систему.

Квалификация 
Команды квалифицируются следующим образом:
 Принимающая страна;
 5 лучших команд по итогам Чемпионата Европы 2001 года;
 6 команд по итогам квалификационного раунда.

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/4 финала. Матчи за 5-8 место

1/2 финала

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Составы призёров

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :  Александр Ерышов

Лучший вратарь :  Денис Шефик

Лучший бомбардир : Александар Шапич (24 гол)

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 2003

Ссылки 
 
 
 
 

Водное поло в Словении
2003
2003 год в водном поло
Июнь 2003 года
Спорт в Словении в 2003 году
водное поло
Чемпионаты Европы в Словении
Крань